Хашим Мусаевич Тазуркаев (род. 20 мая 1994 года, Грозный, Ленинский район, ЧРИ) — российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой WFCA. Член бойцовского клуба Ахмат.

Биография 
Хашим Тазуркаев родился в 1994 году в городе Грозный в непризнанной республике ЧРИ. По национальности чеченец. С детства занимался тхэквондо под руководством своего дяди, Тазуркаева Адама Гушаевича. В 2015 году перешёл в ММА. Профессиональный боец ММА.

Достижения 
Финалист кубка России по Тхэквондо-WTF, чемпион Чеченской Республики по Тхэквондо-WTF, чемпион Кубка города Грозного по тхэквондо-WTF, чемпион СКФО по Тхэквондо-WTF, принимал участие в нескольких турнирах WFCA.

Выступление в WFCA 
14 июня 2015 года Хашим провёл свой первый бой под эгидой Российского промоушена WFCA., Бой закончился его победой над Асланом Хосивым — в 2-м раунде Хашим провёл болевой прием на ногу, заставивший Аслана сдаться.

Второй бой 15 августа 2015 года Хашим провёл так же под эгидой Российского промоушена WFCA-Грозная Битва 5., Бой закончился его победой над Антоном Васильевым — в 1-м раунде Хашим нокаутировал соперника.

29 ноября 2015 года под эгидой Российского промоушена WFCA-Грозная битва 11., Хашим провел свой третий и самый сложный бой, по причине травмы ребра. Бой закончился в пользу Хашима единогласным решением судей. Соперником в этом бою был Станислав Горинский.

9 декабря 2017 года был проведен последний на сегодняшний день бой. соперником в котором выступил воспитанник Осетинской школы боевых искусств Сослан Гуриев. Бой окончился победой единогласным решением судей в пользу Хашима.

Статистика в смешанных единоборствах 

|-
|Победа
|align=center|4-0
| Сослан Гуриев
|Единогласное решение
|WFCA - Road to WFCA
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Грозный, РФ
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Станислав Горинский
|Единогласное решение
|WFCA 11 - Grozny Battle
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Грозный, РФ
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Антон Васильев
|Нокаут
|WFCA 5 - Grozny Battle
|
|align=center|1
|align=center|0:47
| Грозный, РФ
|Выступление вечера
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Аслан Хосив
|Болевой приём на ногу
|WFCA 4 - Benoy Battle
|
|align=center|2
|align=center|3:40
| Беной, РФ
|
|}

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Чечни

Ссылки